Bob Orton Sr., een Amerikaans professioneel worstelaar
Bob Orton Jr., zoon van voornoemde, eveneens een Amerikaans professioneel worstelaar